Ez a lap a Miss Spider és a Napsugár rét lakói című animációs sorozat epizódjait mutatja be.

Évados áttekintés

Évadok

1. évad (2004–05)

2. évad (2005–06)

3. évad (2006–08) 

Televíziós sorozatok epizódlistái